O Anjo Monteverde ou Anjo da Ressurreição (italiano Angelo di Monteverde e Angelo della Resurrezione) é uma obra-prima da escultura religiosa neoclássica, criada em mármore em 1882 pelo artista italiano Giulio Monteverde.

A estátua de 1882 guarda o túmulo da família Oneto no cemitério de Staglieno em Gênova, norte da Itália . É uma das obras mais famosas do escultor italiano neoclássico Giulio Monteverde (1837-1917) e foi encomendada por Francesco Oneto, presidente da Banca Generale, em homenagem a membros falecidos de sua família.

Retratando um anjo pensativo com asas longas e ricamente detalhadas, é reconhecida como uma das esculturas mais belas e sensuais do gênero, para a qual Monteverde contribuiu com outras importantes obras neoclássicas.

Uma foto da obra está na capa da publicação Camposanto Di Genova . O livrinho chama a obra de "uma verdadeira obra-prima" e afirma: "O Anjo, que guarda a urna, é admirado pela modelagem perfeita dos braços, pescoço e cabeça, a expressão profunda e suave de dor que aparece em suas feições; ela segura uma trombeta em sua mão direita, como se estivesse pronta para soar no dia do juízo final”.

Galeria

Referências

Bibliografia 

 F.Resasco, La Necropoli di Staglieno, Genova 1892
 T.Crombie, Os escultores de Staglieno, monumentos funerários genoveses do século XIX, em Apollo 1973 n. 135
 R. Bossaglia-MFGiubilei, Cadaveri eccellenti, in Arte 1982, n. 124
 F.Sborgi (a cura di), L'Ottocento e il Novecento. Dal Neoclassicismo al Liberty, in La scultura a Genova e in Liguria. Dal Seicento al primo Novecento, Genova 1988
 G.Berengo Gardin-G.Nessi Parlato, Il giardino del tempo, Pomezia 1993
 F.Sborgi, Staglieno e la scultura funeraria ligure tra Ottocento e Novecento, Torino 1997
 S.Diéguez Patao-C.Gimènez (a cura di), Arte y architectura funeraria, Dublin, Genova, Madrid (XIX-XX), Torino, Electa España 2000
 G.Berengo Gardin-G.Nessi Parlato, Staglieno, Giganti di marmo. Gigantes de mármore, Tormena 2002

Ligações externas 

 Cimiterodistaglieno.it
 Approfondimento e imagem
 Mathemorphosis de Monteverde - arte matemática baseada no anjo de Monteverde
Esculturas de anjos
Génova
Monumentos funerários
Escultura da Itália
Neoclassicismo